Костю́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Костюк, Алексей Сергеевич (род. 1995) — украинский хоккеист.
 
 
 Костюк, Аскольд Глебович (род. 1924) — советский и российский учёный.
 Костюк, Богдана Олеговна (1964—2020) — советская и украинская писательница, переводчица, журналистка.
 Костюк, Валерий Викторович (род. 1940) — российский физик.
 Костюк, Василий Евгеньевич (род. 1989) — украинский футболист.
 
 
 Костюк, Денис Валентинович (род. 1982) — украинский шоссейный велогонщик.
 
 Костюк, Игорь Владимирович (род. 1975) — украинский футболист.
 Костюк, Иосиф Степанович (1919—1981) — Герой Советского Союза.
 Костюк, Лариса Викторовна (род. 1971) — российская оперная певица.
 Костюк, Леонид Леонидович (род. 1941) — советский и российский артист и режиссёр цирка.
 Костюк, Мария Фёдоровна (род. 1977) — российская политик, вице-губернатор Еврейской АО.
 Костюк, Марта Олеговна (род. 2002) — украинская теннисистка.
 
 Костюк, Осип Матвеевич (1929—1992) — советский изобретатель автоматических регуляторов возбуждения синхронных машин.
 Костюк, Платон Григорьевич (1924—2010) — учёный и государственный деятель, академик РАН.
 Костюк, Руслан Васильевич (род. 1972) — российский историк.
 Костюк, Самуил Семёнович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Костюк, Станислав Васильевич (1937—2014) — советский футболист, тренер.
 Костюк, Трофим Яковлевич (1905—1941) — украинский советский партийный деятель.
 Костюк, Фёдор Семёнович (1915—1994) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Костюк — посёлок в городском округе Инта Республики Коми.

См. также